Archive Series – raccolta dei Korgis del 1997
 Archive Series No. 1: Live in Iceland – album dal vivo dei Violent Femmes del 2006
 Archive Series No. 2: Live in Chicago Q101 – album dal vivo dei Violent Femmes del 2006
 Archive Series Volume No. 1 – raccolta di Iron & Wine del 2015